Владислав Михайлович Ткаченко (30 березня 1941 — 30 вересня 2003) — український сценарист, член Національної спілки кінематографістів України.

Життєпис 
Народився 30 березня 1941 року. В 1969 році закінчив факультет журналістики Українського поліграфічного інституту ім. Федорова.

Помер 30 вересня 2003 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі (ділянка № 49б).

Творчість 
Автор сценаріїв стрічок, знятих на студії «Київнаукфільм»:
 «Запорізька ГРЕС» (1973),
 «Загибель ескадри» (1974),
 «Секретар райкому» (1976),
 «Складові успіху» 1977),
 «Солідарність» (1978),
 «Снайпери ефіру» (1979),
 «Олександр Довженко» (1982),
 «Обличчям до вогню» (1989) та інших.

Випускники Української академії друкарства
Українські сценаристи
Члени Національної спілки кінематографістів України
Працівники Київнаукфільму
Поховані на Байковому кладовищі